Als Europameisterschaft 1964 oder EM 1964 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1964 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1964 in Italien
 Dreiband-Europameisterschaft 1964 in Kopenhagen (Dänemark)
 Eishockey-Europameisterschaft 1964 im Rahmen des olympischen Eishockeyturniers 1964 in Innsbruck (Österreich)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1964 in Grenoble (Frankreich)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1964 in Oslo (Norwegen)
 Fußball-Europameisterschaft 1964 in Madrid und Barcelona (Spanien)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1964 in Moskau (UdSSR)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1964 in Ost-Berlin (DDR)
 Orientierungslauf-Europameisterschaften 1964 in Le Brassus (Schweiz)
 Ruder-Europameisterschaften 1964 in Amsterdam (Niederlande)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1964 in Malmö (Schweden)

!Europameisterschaft
1964